Melian steht für:

 Leopold Melian (1928–2017), deutscher Wissenschaftler, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau
 Melian, eine argentinische Metalcore-Band
 Melian, ein Maia in Tolkiens Legendarium, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Maiar des Silmarillion
 Melian, der Name einer Stadt aus der Fantasy-Welt in der Eragon-Tetralogie

Siehe auch:
 Melián